Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pendleton () :
comté de Pendleton, situé dans l'État du Kentucky ;
comté de Pendleton, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.